Суперкубок Италии по футболу 1993 () — 6-й розыгрыш Суперкубка Италии, в котором встречались чемпион страны сезона 1992/93 «Милан» и победитель Кубка Италии 1992/93 «Фиорентина». Встреча состоялась 21 августа 1993 года в Вашингтоне, на РФК Стэдиум.

Матч

Ссылки 
 Суперкубок Италии на RSSSF.com

1993
Матчи ФК «Милан»
Матчи ФК «Торино»
Футбол в Италии в 1993 году
Спортивные соревнования в Вашингтоне
События 21 августа
Август 1993 года